Fokas ist der Familienname folgender Personen:

 Athanassios S. Fokas (* 1952), griechischer Mathematiker
 Gerasimos Evangelos Fokas (1951–2015), griechischer Bischof